Ажье () — французская фамилия.

Известные носители 
 (род.1994) — французская каратистка, член сборной Франции.
 (1780 —1848) — французский политический деятель.
 (род.1953) — французский этнолог и антрополог.
Ажье, Пьер Жан (1748 — 1823) — французский юрист.